Cikembulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikembulan, Banyumas, by, 
 Cikembulan, Garut, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar